Alakbarow ist der Familienname folgender Personen:
 Alasgar Alakbarow (1910–1963), aserbaidschanischer Schauspieler
 Awats Alakbarow (* 1952), aserbaidschanischer Politiker
 Samir Alakbarow (* 1968), aserbaidschanischer Fußballspieler
 Wugar Alakbarow (* 1981), aserbaidschanischer Boxer